Az je roman iz 2009., treća knjiga hrvatske autorice Jasne Horvat. Sastoji se od četiri pripovjedačke cjeline koje se događaju u rasponu od stoljeća počevši s 9. stoljećem u trenutku kada je Sv. Ćiril izumio glagoljicu.  Radnja romana smještena je u onodobne važne gradove i kulturno-društvena središta (Carigrad, Kerson, Moravska, Dalmacija, Venecija i Rim), a životnu priču glavnoga junaka Konstantina Ćirila prate četiri pripovjedača - Metod, carica Teodora, Anastazije Bibliotekar i hrvatski knez Mutimir. Ovaj oulipovski roman koji je ujedno i svojevrsna pjesma u prozi, strukturiran je prema numeričkim vrijednostima glagoljičkih znakova. Roman je osvojio književnu nagradu Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2010. godinu. Predmetom je seminarskih i diplomskih radova kao i znanstveno-istraživačkih članaka.

Bilješke

Vanjske poveznice
 Glagoljica,  (ulomak)
 Az čitanka, Az čtanka, Snježana Zrinjan (postavila Darija Vuković)
 Nagrada HAZU časopis Livingstone (razgovarao Ivan Raos)
 Historiografska fikcija, završni rad na Filozofskom fakultetu u Osijeku (završni rad Ivane Buljubašić)
 Oulipovski narativ, Romani Jasne Horvat kao (post)ulipovski narativil, znanstveni rad Andrijane Kos-Lajtman i Ivane Buljubašić

 Pozorno me slušala. Kao i svi zaljubljeni, gutala je moje riječi kako bi ih mogla prilagoditi svojoj viziji... Zaljubljenost je također svojevrsna tvrdoglavost. (citat iz romana Az)

Hrvatska književnost
Povijesni roman